Види риб Червоного моря. Загалом в іхтіофауні нараховують понад 1200 видів риб.

Глибоководні види 
 Acropoma japonicum
 Aetobatus flagellum
 Aetobatus ocellatus
 Anoxypristis cuspidata
 Apogon queketti
 Argyrosomus regius
 Ariomma brevimanus
 Ariosoma mauritianum
 Arnoglossus marisrubri
 Astronesthes martensii
 Ateleopus natalensis
 Atrobucca geniae
 Bembrops caudimacula
 Benthosema pterotum
 Bryx analicarens
 Canthidermis macrolepis
 Champsodon capensis
 Champsodon omanensis
 Chanos chanos
 Chauliodus sloani
 Cynoglossus acutirostris
 Decapterus russelli
 Diaphus coeruleus 
 Dysomma fuscoventralis
 Facciolella karreri
 Gerres methueni
 Glossogobius giuris
 Grammonus robustus
 Harpadon erythraeus
 Heptranchias perlo
 Hippocampus kelloggi
 Hoplostethus mediterraneus mediterraneus
 Iago omanensis
 Lestrolepis luetkeni
 Lobotes surinamensis
 Maurolicus mucronatus
 Megalops cyprinoides
 Mugil cephalus
 Mustelus manazo
 Nemichthys scolopaceus
 Neobythites stefanovi
 Neocentropogon mesedai
 Neomerinthe bathyperimensis
 Obliquogobius turkayi
 Parascolopsis baranesi 
 Physiculus marisrubri
 Physiculus sudanensis
 Pomadasys striatus
 Priolepis goldshmidtae
 Pristipomoides filamentosus
 Pristipomoides sieboldii
 Rhinobatos halavi
 Rhinobatos punctifer
 Rhinobatos thouin
 Rhizoprionodon acutus
 Rhynchoconger trewavasae
 Saurenchelys meteori
 Seriola lalandi
 Setarches guentheri
 Stalix histrio 
 Stomias affinis 
 Stromateus fiatola
 Synagrops philippinensis
 Synodus randalli
 Taractichthys steindachneri
 Tentoriceps cristatus
 Terapon puta
 Thyrsitoides marleyi
 Trichiurus auriga
 Trichiurus lepturus
 Upeneus davidaromi
 Uranoscopus marisrubri
 Uroconger erythraeus

Демерсальні види 
 Родина Ambassidae
 Ambassis gymnocephalus
 Ambassis urotaenia
 Родина Apistidae
 Apistus carinatus
 Родина Aploactinidae
 Cocotropus steinitzi
 Ptarmus gallus
 Родина Apogonidae
 Apogon gularis
 Apogon hungi
 Apogon micromaculatus
 Apogon quadrifasciatus
 Apogon smithi
 Apogon spongicolus
 Cheilodipterus novemstriatus
 Cheilodipterus pygmaios
 Siphamia permutata
 Родина Ariidae
 Arius thalassinus
 Родина Ariommatidae
 Ariomma dollfusi
 Родина Balistidae
 Abalistes stellaris
 Родина Batrachoididae
 Thalassothia cirrhosa
 Родина Blenniidae
 Alloblennius jugularis
 Alloblennius pictus
 Alticus kirkii
 Alticus saliens
 Antennablennius adenensis
 Antennablennius australis
 Antennablennius hypenetes
 Ecsenius dentex
 Entomacrodus epalzeocheilos
 Hirculops cornifer
 Istiblennius flaviumbrinus
 Istiblennius pox
 Istiblennius unicolor
 Omobranchus fasciolatus
 Omobranchus steinitzi
 Parablennius cyclops
 Petroscirtes ancylodon
 Xiphasia matsubarai
 Xiphasia setifer
 Родина Bothidae
 Bothus myriaster
 Bothus tricirrhitus
 Engyprosopon hureaui
 Engyprosopon latifrons
 Engyprosopon macrolepis
 Engyprosopon maldivensis
 Родина Callionymidae
 Callionymus bentuviai
 Callionymus erythraeus
 Callionymus filamentosus
 Callionymus gardineri
 Callionymus marleyi
 Callionymus muscatensis
 Callionymus oxycephalus
 Diplogrammus infulatus
 Diplogrammus randalli
 Synchiropus sechellensis
 Родина Caproidae
 Antigonia indica
 Родина Carcharhinidae
 Loxodon macrorhinus
 Родина Congridae
 Diploconger polystigmatus
 Gorgasia cotroneii
 Gorgasia sillneri
 Heteroconger balteatus
 Uroconger lepturus
 Родина Creediidae
 Limnichthys nitidus
 Родина Cynoglossidae
 Cynoglossus arel
 Cynoglossus bilineatus
 Cynoglossus dollfusi
 Cynoglossus gilchristi
 Cynoglossus kopsii
 Cynoglossus lachneri
 Cynoglossus lingua
 Cynoglossus pottii
 Cynoglossus sealarki
 Родина Cyprinodontidae
 Aphanius dispar dispar
 Родина Dactylopteridae
 Dactyloptena peterseni
 Родина Dasyatidae
 Dasyatis bennetti
 Himantura gerrardi
 Himantura imbricata
 Родина Gerreidae
 Gerres filamentosus
 Родина Gobiesocidae
 Chorisochismus dentex
 Lepadichthys erythraeus
 Родина Gobiidae
 Amblyeleotris triguttata
 Amblygobius magnusi
 Amoya signatus
 Arcygobius baliurus
 Callogobius amikami
 Callogobius dori
 Callogobius flavobrunneus
 Coryogalops anomolus
 Coryphopterus humeralis
 Cryptocentroides arabicus
 Favonigobius reichei
 Fusigobius maximus
 Gobius koseirensis
 Gobius leucomelas
 Hetereleotris diademata
 Hetereleotris vulgaris
 Opua elati
 Pleurosicya prognatha
 Pomatoschistus marmoratus
 Psilogobius randalli
 Silhouettea aegyptia
 Silhouettea chaimi
 Silhouettea insinuans
 Trimma filamentosus
 Родина Gymnuridae
 Gymnura poecilura
 Родина Haemulidae
 Plectorhinchus faetela
 Pomadasys argenteus
 Pomadasys hasta
 Pomadasys multimaculatum
 Pomadasys punctulatus
 Родина Hemigaleidae
 Hemipristis elongata
 Родина Holocentridae
 Sargocentron marisrubri
 Родина Kraemeriidae
 Kraemeria nuda
 Родина Labridae
 Cheilinus abudjubbe
 Pteragogus pelycus
 Suezichthys caudavittatus
 Suezichthys russelli
 Xyrichtys bimaculatus
 Xyrichtys javanicus
 Xyrichtys niger
 Родина Leiognathidae
 Gazza minuta
 Leiognathus berbis
 Leiognathus bindus
 Leiognathus elongatus
 Leiognathus equulus
 Leiognathus fasciatus
 Leiognathus klunzingeri
 Leiognathus leuciscus
 Leiognathus lineolatus
 Leiognathus splendens
 Secutor insidiator
 Secutor ruconius
 Родина Liparidae
 Liparis fishelsoni
 Родина Lophiidae
 Lophiomus setigerus
 Родина Lutjanidae
 Pristipomoides multidens
 Родина Malacanthidae
 Branchiostegus sawakinensis
 Hoplolatilus oreni
 Родина Microdesmidae
 Paragunnellichthys springeri
 Brachaluteres baueri
 Paraluteres arqat
 Paramonacanthus frenatus
 Paramonacanthus oblongus
 Paramonacanthus pusillus
 Stephanolepis diaspros
 Родина Mugilidae
 Liza macrolepis
 Liza subviridis
 Liza tade
 Valamugil cunnesius
 Родина Mullidae
 Upeneus pori
 Upeneus sulphureus
 Родина Muraenesocidae
 Congresox talabonoides
 Muraenesox cinereus
 Родина Muraenidae
 Gymnothorax angusticauda
 Gymnothorax herrei
 Gymnothorax johnsoni
 Gymnothorax tile
 Uropterygius genie
 Uropterygius golanii
 Родина Narcinidae
 Heteronarce bentuviai
 Родина Nemipteridae
 Nemipterus bipunctatus
 Nemipterus japonicus
 Nemipterus peronii
 Nemipterus randalli
 Nemipterus zysron
 Parascolopsis aspinosa
 Parascolopsis eriomma
 Parascolopsis inermis
 Parascolopsis townsendi
 Родина Nettastomatidae Saurenchelys lateromaculatus Родина Ophichthidae
 Myrophis microchir
 Skythrenchelys lentiginosa
 Yirrkala tenuis
 Родина Ophidiidae Ophidion smithi Sirembo jerdoni Родина Opistognathidae Stalix davidsheni Родина Paralichthyidae
 Pseudorhombus arsius
 Pseudorhombus elevatus
 Родина Pempheridae
 Pempheris mangula
 Родина Pinguipedidae
 Parapercis robinsoni
 Parapercis simulata
 Parapercis somaliensis
 Родина Platycephalidae
 Grammoplites suppositus
 Platycephalus micracanthus
 Rogadius asper
 Rogadius pristiger
 Sorsogona prionota
 Родина Plesiopidae
 Plesiops mystaxus
 Родина Polynemidae
 Polydactylus plebeius
 Polydactylus sextarius
 Родина Pomacentridae
 Chromis axillaris
 Neopomacentrus taeniurus
 Родина Priacanthidae
 Priacanthus sagittarius
 Родина Pristidae
 Pristis zijsron
 Родина Psettodidae
 Psettodes erumei
 Родина Pseudochromidae
 Chlidichthys auratus
 Chlidichthys rubiceps
 Родина Ptereleotridae
 Ptereleotris arabica
 Родина Rhinobatidae
 Rhinobatos granulatus
 Rhinobatos schlegelii
 Родина Samaridae
 Samaris cristatus
 Родина Scorpaenidae
 Brachypterois serrulata
 Scorpaenodes steinitzi
 Родина Serranidae
 Epinephelus epistictus
 Epinephelus latifasciatus
 Epinephelus radiatus
 Serranus cabrilla
 Родина Soleidae
 Aseraggodes sinusarabici
 Aseraggodes steinitzi
 Brachirus orientalis
 Solea elongata
 Synaptura commersonnii
 Родина Sparidae
 Acanthopagrus berda
 Acanthopagrus latus
 Argyrops megalommatus
 Argyrops spinifer
 Crenidens crenidens
 Lithognathus mormyrus
 Родина Synanceiidae
 Choridactylus multibarbus
 Minous coccineus
 Minous inermis
 Minous monodactylus
 Synanceia nana
 Родина Syngnathidae
 Dunckerocampus boylei
 Hippichthys cyanospilos
 Hippichthys spicifer
 Hippocampus fuscus
 Hippocampus jayakari
 Hippocampus lichtensteinii
 Lissocampus bannwarthi
 Siokunichthys herrei
 Syngnathus macrophthalmus
 Syngnathus safina
 Trachyrhamphus longirostris
 Synodontidae
 Synodus hoshinonis
 Synodus macrops
 Родина Terapontidae
 Terapon jarbua
 Родина Tetraodontidae
 Lagocephalus lunaris
 Lagocephalus spadiceus
 Родина Tetrarogidae
 Vespicula bottae
 Родина Torpedinidae
 Torpedo panthera
 Torpedo suessii
 Родина Triakidae
 Mustelus mosis
 Родина Trichonotidae
 Trichonotus nikii
 Родина Triglidae
 Lepidotrigla bispinosa
 Lepidotrigla spiloptera
 Родина Tripterygiidae
 Enneapterygius clarkae
 Enneapterygius destai
 Enneapterygius obscurus
 Enneapterygius pusillus
 Helcogramma obtusirostre
 Родина Uranoscopidae
 Uranoscopus bauchotae
 Uranoscopus dahlakensis
 Uranoscopus dollfusi
 Uranoscopus fuscomaculatus
 Uranoscopus guttatus
 Uranoscopus oligolepis

Пелагіальні риби 

 Родина Alopiidae
 Alopias vulpinus
 Родина Belonidae
 Platybelone argalus platura
 Tylosurus choram
 Родина Bregmacerotidae
 Bregmaceros arabicus
 Bregmaceros mcclellandi
 Bregmaceros nectabanus
 Родина Carangidae
 Alepes vari
 Carangoides ciliarius
 Caranx sansun
 Decapterus macarellus
 Родина Chirocentridae
 Chirocentrus nudus
 Родина Clupeidae
 Amblygaster leiogaster
 Dussumieria acuta
 Dussumieria elopsoides
 Etrumeus teres
 Herklotsichthys lossei
 Herklotsichthys punctatus
 Hilsa kelee
 Sardinella longiceps
 Spratelloides gracilis
 Родина Coryphaenidae
 Coryphaena equiselis
 Coryphaena hippurus
 Родина Echeneidae
 Remora brachyptera
 Remorina albescens
 Родина Elopidae
 Elops machnata
 Родина Engraulidae
 Engraulis encrasicolus
 Stolephorus indicus
 Thryssa setirostris
 Родина Exocoetidae
 Cheilopogon cyanopterus
 Cheilopogon pinnatibarbatus altipennis
 Cypselurus oligolepis
 Exocoetus volitans
 Hirundichthys rondeletii
 Hirundichthys socotranus
 Parexocoetus brachypterus
 Parexocoetus mento
 Родина Hemiramphidae
 Euleptorhamphus viridis
 Hemiramphus marginatus
 Hyporhamphus xanthopterus
 Родина Istiophoridae
 Istiophorus platypterus
 Makaira indica
 Tetrapturus audax
 Родина Lactariidae
 Lactarius lactarius
 Родина Leiognathidae
 Leiognathus oblongus
 Родина Malacanthidae
 Hoplolatilus geo
 Родина Molidae
 Mola mola
 Ranzania laevis
 Родина Monodactylidae
 Monodactylus argenteus
 Родина Mugilidae
 Liza carinata
 Родина Myliobatidae
 Manta ehrenbergii
 Mobula thurstoni
 Родина Rhincodontidae
 Rhincodon typus
 Родина Scombridae
 Auxis rochei rochei
 Auxis thazard thazard
 Euthynnus affinis
 Katsuwonus pelamis
 Rastrelliger kanagurta
 Sarda orientalis
 Scomber japonicus
 Scomberomorus commerson
 Thunnus albacares
 Thunnus tonggol
 Родина Serranidae
 Plectranthias klausewitzi
 Родина Sphyraenidae
 Sphyraena chrysotaenia
 Saurida macrolepis
 Родина Xiphiidae
 Xiphias gladius

Види риб які живуть поряд з кораловими рифами 
 Родина Acanthuridae
 Acanthurus gahhm
 Acanthurus mata
 Acanthurus nigricans
 Acanthurus nigrofuscus
 Acanthurus sohal
 Acanthurus tennentii
 Acanthurus xanthopterus
 Ctenochaetus striatus
 Naso annulatus
 Naso brevirostris
 Naso elegans
 Naso hexacanthus
 Naso unicornis
 Zebrasoma veliferum
 Zebrasoma xanthurum
 Родина Albulidae
 Albula glossodonta
 Albula vulpes
 Родина Alopiidae
 Alopias pelagicus
 Родина Anomalopidae
 Photoblepharon steinitzi
 Родина Antennariidae
 Antennarius coccineus
 Antennarius commerson
 Antennarius hispidus
 Antennarius nummifer
 Antennarius pictus
 Antennarius rosaceus
 Antennarius striatus
 Antennatus tuberosus
 Histrio histrio
 Родина Apogonidae
 Apogon angustatus
 Apogon annularis
 Apogon aureus
 Apogon bandanensis
 Apogon coccineus
 Apogon cookii
 Apogon cyanosoma
 Apogon exostigma
 Apogon fasciatus
 Apogon fleurieu
 Apogon fraenatus
 Apogon guamensis
 Apogon heptastygma
 Apogon isus
 Apogon kallopterus
 Apogon kiensis
 Apogon lateralis
 Apogon latus
 Apogon leptacanthus
 Apogon multitaeniatus
 Apogon nigripinnis
 Apogon nigrofasciatus
 Apogon pselion
 Apogon pseudotaeniatus
 Apogon savayensis
 Apogon semiornatus
 Apogon taeniatus
 Apogon taeniophorus
 Apogon timorensis
 Apogon truncatus
 Apogon zebrinus
 Apogonichthys perdix
 Archamia bilineata
 Archamia fucata
 Archamia lineolata
 Cheilodipterus arabicus
 Cheilodipterus lachneri
 Cheilodipterus macrodon
 Cheilodipterus quinquelineatus
 Fowleria aurita
 Fowleria marmorata
 Fowleria punctulata
 Fowleria vaiulae
 Fowleria variegata
 Gymnapogon melanogaster
 Neamia octospina
 Pseudamia gelatinosa
 Rhabdamia cypselura
 Rhabdamia nigrimentum
 Родина Atherinidae
 Atherinomorus lacunosus
 Hypoatherina barnesi
 Hypoatherina temminckii
 Родина Balistidae
 Abalistes stellatus
 Balistapus undulatus
 Balistoides viridescens
 Canthidermis maculata
 Melichthys indicus
 Odonus niger
 Pseudobalistes flavimarginatus
 Pseudobalistes fuscus
 Rhinecanthus aculeatus
 Rhinecanthus assasi
 Rhinecanthus rectangulus
 Rhinecanthus verrucosus
 Sufflamen albicaudatum
 Sufflamen fraenatum
 Родина Belonidae Ablennes hians Tylosurus acus melanotus Tylosurus crocodilus crocodilus Родина Blenniidae Aspidontus dussumieri Aspidontus taeniatus Aspidontus tractus Atrosalarias fuscus fuscus Blenniella cyanostigma Blenniella periophthalmus Cirripectes castaneus Cirripectes filamentosus Ecsenius aroni Ecsenius frontalis Ecsenius gravieri Ecsenius midas Ecsenius nalolo Enchelyurus kraussii Exallias brevis Istiblennius edentulus Istiblennius rivulatus Meiacanthus nigrolineatus Mimoblennius cirrosus Omobranchus punctatus Petroscirtes mitratus Plagiotremus rhinorhynchos Plagiotremus tapeinosoma Plagiotremus townsendi Salarias fasciatus Родина Bothidae Asterorhombus intermedius Bothus mancus Bothus pantherinus Engyprosopon grandisquama Родина Bythitidae Brosmophyciops pautzkei Родина Caesionidae Caesio caerulaurea Caesio lunaris Caesio striata Caesio suevica Caesio varilineata Caesio xanthonota Gymnocaesio gymnoptera Pterocaesio chrysozona Pterocaesio pisang Родина Callionymidae Callionymus delicatulus Callionymus flavus Родина Carangidae Alectis ciliaris Alectis indicus Alepes djedaba Atule mate Carangoides armatus Carangoides bajad Carangoides chrysophrys Carangoides coeruleopinnatus Carangoides dinema Carangoides ferdau Carangoides fulvoguttatus Carangoides gymnostethus Carangoides malabaricus Carangoides orthogrammus Carangoides plagiotaenia Caranx ignobilis Caranx melampygus Caranx sexfasciatus Decapterus macrosoma Elagatis bipinnulata Gnathanodon speciosus Megalaspis cordyla Naucrates ductor Parastromateus niger Scomberoides commersonnianus Scomberoides lysan Scomberoides tol Selar crumenophthalmus Seriola dumerili Seriolina nigrofasciata Trachinotus baillonii Trachinotus blochii Trachurus indicus Ulua mentalis Uraspis helvola Uraspis uraspis Родина Carapidae Encheliophis gracilis Encheliophis homei Родина Carcharhinidae Carcharhinus albimarginatus Carcharhinus altimus Carcharhinus brevipinna Carcharhinus falciformis Carcharhinus limbatus Carcharhinus longimanus Carcharhinus melanopterus Carcharhinus plumbeus Carcharhinus sorrah Galeocerdo cuvier Negaprion acutidens Triaenodon obesus Родина Centriscidae Aeoliscus punctulatus Centriscus scutatus Родина Chaetodontidae Chaetodon auriga Chaetodon austriacus Chaetodon citrinellus Chaetodon collare Chaetodon falcula Chaetodon fasciatus Chaetodon guttatissimus Chaetodon kleinii Chaetodon larvatus Chaetodon leucopleura Chaetodon lineolatus Chaetodon melannotus Chaetodon melapterus Chaetodon mesoleucos Chaetodon paucifasciatus Chaetodon semilarvatus Chaetodon trifascialis Chaetodon trifasciatus Chaetodon vagabundus Forcipiger flavissimus Forcipiger longirostris Heniochus intermedius Heniochus monoceros Родина Chirocentridae Chirocentrus dorab Родина Cirrhitidae Cirrhitichthys calliurus Cirrhitichthys oxycephalus Cirrhitus pinnulatus Oxycirrhites typus Paracirrhites forsteri Родина Clupeidae Amblygaster sirm Herklotsichthys quadrimaculatus Sardinella albella Sardinella gibbosa Spratelloides delicatulus Родина Congridae Ariosoma balearicum Ariosoma scheelei Conger cinereus Heteroconger hassi Родина Dactylopteridae Dactyloptena orientalis Родина Dasyatidae Dasyatis kuhlii Himantura uarnak Pastinachus sephen Taeniura lymma Taeniura meyeni Urogymnus asperrimus Родина Diodontidae Cyclichthys orbicularis Cyclichthys spilostylus Diodon holocanthus Diodon hystrix Diodon liturosus Родина Drepaneidae Drepane longimana Drepane punctata Родина Echeneidae Echeneis naucrates Remora remora Родина Engraulidae Encrasicholina heteroloba Encrasicholina punctifer Thryssa baelama Родина Ephippidae Platax orbicularis Platax teira Tripterodon orbis Родина Fistulariidae
 Fistularia commersonii
 Fistularia petimba
 Родина Gerreidae
 Gerres argyreus
 Gerres longirostris
 Gerres oblongus
 Gerres oyena
 Родина Ginglymostomatidae
 Nebrius ferrugineus
 Родина Gobiesocidae
 Lepadichthys lineatus
 Родина Gobiidae
 Amblyeleotris diagonalis
 Amblyeleotris periophthalma
 Amblyeleotris steinitzi
 Amblyeleotris sungami
 Amblyeleotris wheeleri
 Amblygobius albimaculatus
 Amblygobius esakiae
 Amblygobius hectori
 Amblygobius nocturnus
 Asterropteryx ensifera
 Asterropteryx semipunctata
 Bathygobius cyclopterus
 Bathygobius fuscus
 Bryaninops erythrops
 Bryaninops loki
 Bryaninops natans
 Bryaninops ridens
 Bryaninops yongei
 Callogobius bifasciatus
 Callogobius maculipinnis
 Cryptocentrus caeruleopunctatus
 Cryptocentrus cryptocentrus
 Cryptocentrus fasciatus
 Cryptocentrus lutheri
 Ctenogobiops crocineus
 Ctenogobiops feroculus
 Ctenogobiops maculosus
 Discordipinna griessingeri
 Eviota distigma
 Eviota guttata
 Eviota pardalota
 Eviota prasina
 Eviota sebreei
 Eviota zebrina
 Exyrias belissimus
 Flabelligobius latruncularia
 Fusigobius longispinus
 Fusigobius neophytus
 Gladiogobius ensifer
 Gnatholepis anjerensis
 Gnatholepis cauerensis cauerensis
 Gobiodon citrinus
 Gobiodon reticulatus
 Istigobius decoratus
 Istigobius ornatus
 Luposicya lupus
 Oplopomus oplopomus
 Oxyurichthys papuensis
 Palutrus meteori
 Paragobiodon echinocephalus
 Paragobiodon xanthosomus
 Periophthalmus argentilineatus
 Pleurosicya mossambica
 Priolepis cinctus
 Priolepis randalli
 Priolepis semidoliata
 Trimma avidori
 Trimma barralli
 Trimma fishelsoni
 Trimma flavicaudatus
 Trimma mendelssohni
 Trimma sheppardi
 Trimma taylori
 Trimma tevegae
 Valenciennea helsdingenii
 Valenciennea puellaris
 Valenciennea sexguttata
 Valenciennea wardii
 Vanderhorstia delagoae
 Vanderhorstia mertensi
 Yongeichthys nebulosus
 Родина Haemulidae
 Diagramma pictum
 Plectorhinchus albovittatus
 Plectorhinchus flavomaculatus
 Plectorhinchus gaterinus
 Plectorhinchus gibbosus
 Plectorhinchus harrawayi
 Plectorhinchus nigrus
 Plectorhinchus obscurus
 Plectorhinchus playfairi
 Plectorhinchus schotaf
 Plectorhinchus sordidus
 Plectorhinchus umbrinus
 Pomadasys commersonnii
 Pomadasys furcatus
 Pomadasys kaakan
 Pomadasys maculatus
 Pomadasys olivaceus
 Pomadasys stridens
 Родина Hemiramphidae
 Hemiramphus far
 Hyporhamphus affinis
 Hyporhamphus balinensis
 Hyporhamphus gamberur
 Родина Holocentridae
 Myripristis berndti
 Myripristis hexagona
 Myripristis murdjan
 Myripristis xanthacra
 Neoniphon sammara
 Sargocentron caudimaculatum
 Sargocentron diadema
 Sargocentron inaequalis
 Sargocentron ittodai
 Sargocentron macrosquamis
 Sargocentron melanospilos
 Sargocentron punctatissimum
 Sargocentron rubrum
 Sargocentron spiniferum
 Родина Kuhliidae
 Kuhlia mugil
 Родина Kyphosidae
 Kyphosus bigibbus
 Kyphosus cinerascens
 Kyphosus vaigiensis
 Родина Labridae
 Anampses caeruleopunctatus
 Anampses lineatus
 Anampses meleagrides
 Anampses twistii
 Bodianus anthioides
 Bodianus axillaris
 Bodianus diana
 Bodianus opercularis
 Cheilinus fasciatus
 Cheilinus lunulatus
 Cheilinus undulatus
 Cheilio inermis
 Choerodon robustus
 Cirrhilabrus blatteus
 Cirrhilabrus rubriventralis
 Coris aygula
 Coris caudimacula
 Coris cuvieri
 Coris formosa
 Coris variegata
 Epibulus insidiator
 Gomphosus caeruleus
 Halichoeres hortulanus
 Halichoeres iridis
 Halichoeres margaritaceus
 Halichoeres marginatus
 Halichoeres nebulosus
 Halichoeres scapularis
 Halichoeres zeylonicus
 Hemigymnus fasciatus
 Hemigymnus melapterus
 Hologymnosus annulatus
 Iniistius pavo
 Labroides dimidiatus
 Larabicus quadrilineatus
 Macropharyngodon bipartitus bipartitus
 Macropharyngodon bipartitus marisrubri
 Minilabrus striatus
 Novaculichthys macrolepidotus
 Novaculichthys taeniourus
 Oxycheilinus arenatus
 Oxycheilinus bimaculatus
 Oxycheilinus digramma
 Oxycheilinus mentalis
 Paracheilinus octotaenia
 Pseudocheilinus evanidus
 Pseudocheilinus hexataenia
 Pseudodax moluccanus
 Pteragogus cryptus
 Pteragogus flagellifer
 Stethojulis albovittata
 Stethojulis interrupta
 Stethojulis strigiventer
 Stethojulis trilineata
 Thalassoma hebraicum
 Thalassoma lunare
 Thalassoma purpureum
 Thalassoma rueppellii
 Thalassoma trilobatum
 Wetmorella nigropinnata
 Xyrichtys melanopus
 Xyrichtys pentadactylus
 Родина Lamnidae
 Carcharodon carcharias
 Isurus oxyrinchus
 Родина Lethrinidae
 Gymnocranius grandoculis
 Gymnocranius griseus
 Lethrinus borbonicus
 Lethrinus erythracanthus
 Lethrinus harak
 Lethrinus lentjan
 Lethrinus mahsena
 Lethrinus microdon
 Lethrinus nebulosus
 Lethrinus obsoletus
 Lethrinus olivaceus
 Lethrinus variegatus
 Lethrinus xanthochilus
 Monotaxis grandoculis
 Родина Lutjanidae
 Aphareus furca
 Aphareus rutilans
 Aprion virescens
 Lutjanus argentimaculatus
 Lutjanus bengalensis
 Lutjanus bohar
 Lutjanus coeruleolineatus
 Lutjanus ehrenbergii
 Lutjanus erythropterus
 Lutjanus fulviflamma
 Lutjanus fulvus
 Lutjanus gibbus
 Lutjanus johnii
 Lutjanus kasmira
 Lutjanus lemniscatus
 Lutjanus lutjanus
 Lutjanus malabaricus
 Lutjanus monostigma
 Lutjanus quinquelineatus
 Lutjanus rivulatus
 Lutjanus russellii
 Lutjanus sanguineus
 Lutjanus sebae
 Macolor niger
 Paracaesio sordida
 Paracaesio xanthura
 Pinjalo pinjalo
 Родина Malacanthidae
 Malacanthus brevirostris
 Malacanthus latovittatus
 Родина Menidae
 Mene maculata
 Родина Microdesmidae
 Gunnellichthys monostigma
 Родина Monacanthidae
 Aluterus monoceros
 Aluterus scriptus
 Amanses scopas
 Cantherhines dumerilii
 Cantherhines pardalis
 Oxymonacanthus halli
 Paramonacanthus japonicus
 Pervagor randalli
 Thamnaconus modestoides
 Monocentris japonica
 Родина Monodactylidae
 Monodactylus falciformis
 Родина Mugilidae
 Crenimugil crenilabis
 Liza vaigiensis
 Oedalechilus labiosus
 Valamugil seheli
 Родина Mullidae
 Mulloidichthys flavolineatus
 Mulloidichthys vanicolensis
 Parupeneus cyclostomus
 Parupeneus forsskali
 Parupeneus heptacanthus
 Parupeneus indicus
 Parupeneus macronemus
 Parupeneus rubescens
 Upeneus moluccensis
 Upeneus tragula
 Upeneus vittatus
 Родина Muraenidae
 Echidna nebulosa
 Echidna polyzona
 Gymnomuraena zebra
 Gymnothorax buroensis
 Gymnothorax elegans
 Gymnothorax favagineus
 Gymnothorax flavimarginatus
 Gymnothorax griseus
 Gymnothorax hepaticus
 Gymnothorax javanicus
 Gymnothorax meleagris
 Gymnothorax moluccensis
 Gymnothorax monochrous
 Gymnothorax nudivomer
 Gymnothorax pictus
 Gymnothorax pindae
 Gymnothorax punctatofasciatus
 Gymnothorax punctatus
 Gymnothorax rueppellii
 Gymnothorax undulatus
 Strophidon sathete
 Uropterygius concolor
 Uropterygius polyspilus
 Родина Myliobatidae
 Aetobatus narinari Родина Nemipteridae Scolopsis bimaculatus Scolopsis ghanam Scolopsis taeniatus Scolopsis vosmeri Родина Odontaspididae Carcharias taurus Родина Ophichthidae Brachysomophis cirrocheilos Callechelys catostoma Callechelys marmorata Lamnostoma orientalis Muraenichthys schultzei Myrichthys colubrinus Myrichthys maculosus Ophichthus erabo Phaenomonas cooperae Pisodonophis cancrivorus Scolecenchelys gymnota Scolecenchelys laticaudata Родина Ophidiidae Brotula multibarbata Родина Opistognathidae Opistognathus muscatensis Родина Ostraciidae Lactoria cornuta Ostracion cubicus Ostracion cyanurus Tetrosomus gibbosus Родина Pegasidae Eurypegasus draconis Родина Pempheridae Parapriacanthus ransonneti Pempheris oualensis Pempheris schwenkii Pempheris vanicolensis Родина Pentacerotidae Histiopterus typus Родина Pinguipedidae Parapercis hexophtalma Родина Platycephalidae Cociella crocodila Papilloculiceps longiceps Platycephalus indicus Thysanophrys chiltonae Родина Plesiopidae Calloplesiops altivelis Plesiops coeruleolineatus Plesiops nigricans Родина Plotosidae Plotosus lineatus Родина Pomacanthidae Apolemichthys xanthotis Centropyge bicolor Centropyge multispinis Genicanthus caudovittatus Pomacanthus asfur Pomacanthus imperator Pomacanthus maculosus Pomacanthus semicirculatus Pygoplites diacanthus Родина Pomacentridae Abudefduf bengalensis Abudefduf septemfasciatus Abudefduf sexfasciatus Abudefduf sordidus Abudefduf vaigiensis Amblyglyphidodon flavilatus Amblyglyphidodon indicus Amblyglyphidodon leucogaster Amphiprion bicinctus Chromis dimidiata Chromis flavaxilla Chromis nigrura Chromis pelloura Chromis pembae Chromis ternatensis Chromis trialpha Chromis viridis Chromis weberi Chrysiptera annulata Chrysiptera biocellata Chrysiptera unimaculata Dascyllus aruanus Dascyllus marginatus Dascyllus trimaculatus Neoglyphidodon melas Neopomacentrus cyanomos Neopomacentrus miryae Neopomacentrus xanthurus Plectroglyphidodon lacrymatus Plectroglyphidodon leucozonus Pomacentrus albicaudatus Pomacentrus aquilus Pomacentrus leptus Pomacentrus pavo Pomacentrus sulfureus Pomacentrus trichourus Pomacentrus trilineatus Pristotis cyanostigma Pristotis obtusirostris Stegastes lividus Stegastes nigricans Teixeirichthys jordani Родина Priacanthidae
 Heteropriacanthus cruentatus
 Priacanthus blochii
 Priacanthus hamrur
 Pristigenys niphonia
 Родина Pristidae
 Pristis pectinata Родина Pseudochromidae
 Chlidichthys johnvoelckeri
 Haliophis guttatus
 Pectinochromis lubbocki
 Pseudochromis dixurus
 Pseudochromis flavivertex
 Pseudochromis fridmani
 Pseudochromis olivaceus
 Pseudochromis pesi
 Pseudochromis sankeyi
 Pseudochromis springeri
 Pseudochromis xanthochir
 Родина Ptereleotridae
 Ptereleotris evides Ptereleotris heteroptera Ptereleotris microlepis Ptereleotris zebra Родина Rachycentridae
 Rachycentron canadum
 Родина Rhinobatidae
 Rhina ancylostoma Rhynchobatus djiddensis Родина Scaridae
 Bolbometopon muricatum
 Calotomus viridescens
 Cetoscarus bicolor
 Chlorurus genazonatus
 Chlorurus gibbus
 Chlorurus sordidus
 Hipposcarus harid
 Leptoscarus vaigiensis
 Scarus caudofasciatus
 Scarus collana
 Scarus ferrugineus
 Scarus frenatus
 Scarus fuscopurpureus
 Scarus ghobban
 Scarus niger
 Scarus psittacus
 Scarus russelii
 Scarus scaber
 Родина Scombridae
 Grammatorcynus bilineatus Gymnosarda unicolor Родина Scorpaenidae
 Dendrochirus brachypterus
 Dendrochirus zebra
 Parascorpaena aurita
 Parascorpaena mossambica
 Pterois miles
 Pterois radiata
 Pterois russelii
 Pterois volitans
 Scorpaenodes corallinus
 Scorpaenodes guamensis
 Scorpaenodes hirsutus
 Scorpaenodes parvipinnis
 Scorpaenodes scaber
 Scorpaenodes varipinnis
 Scorpaenopsis barbata
 Scorpaenopsis diabolus
 Scorpaenopsis gibbosa
 Scorpaenopsis oxycephala
 Scorpaenopsis venosa
 Scorpaenopsis vittapinna
 Sebastapistes bynoensis
 Sebastapistes cyanostigma
 Sebastapistes strongia
 Родина Serranidae
 Aethaloperca rogaa Anyperodon leucogrammicus Aulacocephalus temminckii Cephalopholis argus Cephalopholis boenak Cephalopholis hemistiktos Cephalopholis miniata Cephalopholis oligosticta Cephalopholis sexmaculata Diploprion drachi Epinephelus areolatus Epinephelus chlorostigma Epinephelus coeruleopunctatus Epinephelus coioides Epinephelus fasciatus Epinephelus fuscoguttatus Epinephelus hexagonatus Epinephelus lanceolatus Epinephelus malabaricus Epinephelus merra Epinephelus morrhua Epinephelus polyphekadion Epinephelus stoliczkae Epinephelus summana Epinephelus tauvina Epinephelus tukula Grammistes sexlineatus Liopropoma mitratum Liopropoma susumi Plectranthias nanus Plectranthias winniensis Plectropomus areolatus Plectropomus pessuliferus Pseudanthias cichlops Pseudanthias heemstrai Pseudanthias lunulatus Pseudanthias squamipinnis Pseudanthias taeniatus Pseudogramma megamycterum Variola louti Родина Siganidae
 Siganus argenteus
 Siganus javus
 Siganus luridus
 Siganus rivulatus
 Siganus stellatus
 Родина Sillaginidae
 Sillago sihama Родина Soleidae
 Aesopia cornuta
 Pardachirus marmoratus
 Soleichthys heterorhinos
 Родина Solenostomidae
 Solenostomus cyanopterus Solenostomus paradoxus Родина Sparidae
 Acanthopagrus bifasciatus
 Argyrops filamentosus
 Cheimerius nufar
 Diplodus noct
 Polysteganus coeruleopunctatus
 Rhabdosargus haffara
 Rhabdosargus sarba
 Родина Sphyraenidae
 Sphyraena barracuda Sphyraena flavicauda Sphyraena forsteri Sphyraena jello Sphyraena obtusata Sphyraena putnamae Sphyraena qenie Родина Sphyrnidae
 Sphyrna lewini
 Sphyrna mokarran
 Родина Stegostomatidae
 Stegostoma fasciatum Родина Synanceiidae
 Inimicus filamentosus
 Synanceia verrucosa
 Родина Syngnathidae
 Acentronura tentaculata Choeroichthys brachysoma Corythoichthys flavofasciatus Corythoichthys nigripectus Corythoichthys schultzi Cosmocampus banneri Cosmocampus maxweberi Doryrhamphus dactyliophorus Doryrhamphus excisus abbreviatus Doryrhamphus multiannulatus Halicampus dunckeri Halicampus grayi Halicampus macrorhynchus Halicampus mataafae Hippocampus histrix Hippocampus kuda Micrognathus andersonii Phoxocampus belcheri Siokunichthys bentuviai Syngnathoides biaculeatus Trachyrhamphus bicoarctatus Родина Synodontidae
 Saurida gracilis
 Saurida tumbil
 Saurida undosquamis
 Synodus indicus
 Synodus variegatus
 Trachinocephalus myops
 Родина Terapontidae
 Pelates quadrilineatus
 Terapon theraps
 Родина Tetraodontidae
 Arothron diadematus Arothron hispidus Arothron immaculatus Arothron nigropunctatus Arothron stellatus Canthigaster coronata Canthigaster margaritata Canthigaster pygmaea Torquigener flavimaculosus Родина Torpedinidae
 Torpedo sinuspersici
 Родина Tripterygiidae
 Enneapterygius abeli Enneapterygius altipinnis Enneapterygius tutuilae Helcogramma steinitzi Norfolkia brachylepis Родина Uranoscopidae
 Uranoscopus sulphureus
 Родина Xenisthmidae
 Xenisthmus polyzonatus''

Бібліографія

Посилання 
 Egypt's Red Sea Virtual Diving Center 
 UKDivers.net / Red Sea Life — Fish

Списки риб за морем
Риби Червоного моря